Označení USS Leyte nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Leyte (1887), španělský dělový člun z roku 1887 zajatý ve španělsko-americké válce
 USS Leyte (ARG-8), pomocná opravárenská loď třídy Luzon sloužící v letech 1944–1946, v roce 1945 přejmenovaná na USS Maui
 USS Leyte (CV-32), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1946–1959